Серена Вільямс була чинною чемпіонкою і зуміла захистити свій титул титул, перемігши у фіналі Єлену Янкович з рахунком 6–1, 5–7, 6–3. Це був п'ятий титул Вільямс на цьому турнірі і за цим показником вона зрівнялась зі Штеффі Граф.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1 

| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=6
| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= А Накамура
| RD1-score13-1=0
| RD1-score13-2=0
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Н Деші
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD2-seed01=3
| RD2-team01=  С Кузнецова
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Ю Чжань
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=0
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Т Перебийніс
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=25
| RD2-team04=  В Азаренко
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=17
| RD2-team05= А Радванська
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=5
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06={{nowrap| М Ларшер де Бріту}}
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=7
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Н Деші
| RD2-score07-1=66
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=16
| RD2-team08=  Ш Пеєр
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=3
| RD3-team01= С Кузнецова
| RD3-score01-1=1
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=25
| RD3-team02= В Азаренко
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3=0
| RD3-seed03=WC
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=0
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=16
| RD3-team04= Ш Пеєр
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=3
| RD4-team01=

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

Sony Ericsson Open
Sony Ericsson Open 2008